У́лица Геро́ев Хаса́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Героев Хасана — улица во Владивостоке.
 Улица Героев Хасана — улица в городе Воронеже.
 В посёлке Горки Приволжского района Казани:
 Улица Героев Хасана.
 1-я Улица Героев Хасана.
 2-я Улица Героев Хасана.
 Улица Героев Хасана — улица в посёлке Новоуткинске Первоуральска Свердловской области.
 Улица Героев Хасана — улица в Перми.

Украина 
 Улица Героев Хасана — улица в Шостке.

См. также 
 Хасанская улица
 Хасановская улица